Рейс 9 или рейс 009 может означать:
 Рейс 009 Panagra
 Рейс 009 British Airways